Monserrat kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monserrat (ort), Valencia, Província de València, 
 Montserrat (kommun), Valencia, Província de València,

Se även
 Montserrat

Robotskapade Spanienförgreningar